Petnjica est un toponyme qui peut désigner :
Petnjica, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Berane ;
Petnjica, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Šavnik.